Орке́стр Гле́нна Ми́ллера () — джазовый оркестр (биг-бэнд), основанный Гленном Миллером в 1937 году. После гибели Миллера носит его имя и существует по сей день.

История 
Особую популярность этот биг-бэнд приобрел за уникальное звучание и запоминающиеся композиции, ставшие классикой оркестрового джаза и хитами стиля свинг. Среди них такие легендарные темы, как Moonlight Serenade, In the Mood, Tuxedo Junction, Chattanooga Choo Choo и I've Got a Gal in Kalamazoo. Миллеру и его коллегам по коллективу принадлежит авторство ряда новшеств и характерных приёмов в аранжировке и исполнительской практике больших джаз-оркестров. Вместе со своим руководителем миллеровский бэнд снимался (и участвовал в записи саундтреков) в фильмах «Серенада солнечной долины» (1941) и «Жёны оркестрантов» (1942).

После гибели Миллера во время перелета из Лондона в Париж 15 декабря 1944 года оркестр перешёл под управление певца и саксофониста Текса Бенеке (), ближайшего друга Миллера. Через несколько лет наследники Миллера расстались с Бенеке и после небольшой паузы наняли в 1956 г. нового руководителя — Рэя МакКинли, барабанщика из военного музыкального коллектива Миллера.

С тех пор оркестр продолжает записывать и исполнять композиции под управлением разных дирижёров, среди которых были знаменитые кларнетисты Бадди ДеФранко и Пинатс Хако. Наиболее продолжительный период - дважды в 80х гг. и далее до конца первой декады нового столетия оркестр возглавлялся тромбонистом Ларри О’Брайеном. Одной из наиболее заметных работ этого времени стала запись альбома рождественских мелодий в миллеровском стиле. В 2012 г. коллектив перешел под начало крунера Ника Хильшера.

Три оркестра 

Из-за невозможности физически представить чрезвычайно популярную музыку Гленна Миллера на всём земном шаре всем желающим — существуют ещё три лицензионных оркестра, разделившие «сферы компетенций» в вопросе гастролей по странам Старого Света: Glenn Miller Orchestra UK под управлением Рэя Маквея (Ray McVay) — существует с 1985 года, Glenn Miller Orchestra (Scandinavia) под управлением Яна Слотенаса (Jan Slottenas) — получил лицензию 1 июля 2010 года и, наконец, Glenn Miller Orchestra Europe под управлением Вила Салдена (Wil Salden) — существует с 1990 года . В частности, по России и постсоветским странам гастролирует последний коллектив, имеющий исключительное право c 2007 года на данные территории — за это время им даны почти 200 концертов.

Произведения 
Знаменитые музыкальные композиции из репертуара оркестра Гленна Миллера:

 В настроении / «»,
 Перекрёсток «Смокинг» / «»,
 Песня «Поезд на Чаттанугу» (Чаттануга Чу-чу) / «» из фильма Серенада Солнечной долины.
 Серенада лунного света (Мунлайт серенэйд) / «», Гленн Миллер.
 Маленький коричневый кувшинчик / «»,
 Пенсильвания 6-5000 / «».

Состав оркестра в 2009 г. 
 Ларри О’Брайен, тромбон, дирижёр
 Джулия Рич, вокал
 Райн Гарфи, вокал
 Кэвин Шихан, альт саксофон (первый)
 Брайан Венте, альт саксофон
 Скотт Ван Домель, тенор саксофон
 Грегори Пфлю, тенор саксофон
 Фил Лоренц, баритон, альт/саксофон и кларнет
 Эшли Холл, труба (первая)
 Стэфен Форс, труба
 Джо Бадачевски, труба
 Кайл Симпсон, труба
 Джордж Ренье III, тромбон (первый)
 Крис Фортнер, тромбон
 Стив МакКалум, тромбон (третий)
 Джейсон Беннет, бас тромбон
 Натаниэль Шафер, пианино
 Джастин Уотт, ударные
 Барт Делани, бас

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Оркестра Гленна Миллера 
 Сайт вокалистки Джулии Рич 
 Официальный сайт Glenn Miller Orchestra UK
 Официальный сайт Glenn Miller Orchestra Europe (английская версия сайта)

Гленна Миллера, Оркестр
Гленна Миллера, Оркестр
Гленна Миллера, Оркестр